Примера Дивизио 2008/09 () — четырнадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 21 сентября 2008 года по 24 мая 2009 года. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб «Сан-Жулиа» и получил право играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2009/10. Серебряным призёром стала «Санта-Колома» и попала в первый квалификационный раунд Лиги Европы 2009/10. «Принсипат» стал бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Ранжерс».

Лучшим бомбардиром стал Норберто Урбани из «Санта-Коломы» забивший 22 мяча.

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд из 4 населённых пунктов.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Интер» встретилась с клубом «Атлетик», который занял второе место в Сегона Дивизио 2008/09. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2009/10 будет выступать «Интер», победивший соперника с общим счётом (3:3 по сумме двух матчей и 10:9 по пенальти).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2008/09 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2008/09 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2008/09 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2008/2009